

Białoruś 
 Żylicze – wieś w obwodzie brzeskim
 Żylicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Pograniczny
 Żylicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Żylicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim
 Żylicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Żylicze – folwark w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Żylicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Żylicze – wieś w obwodzie homelskim
 Żylicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim
 Żylicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim
 Żylicze – wieś w obwodzie mohylewskim
 Żylicze – osiedle w obwodzie mohylewskim

Polska 
 Żylicze – kolonia wsi Ciumicze w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Krynki